Kadow steht für:
 Kadow (Mestlin), Ortsteil der Gemeinde Mestlin im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Kadow (Völschow), Ortsteil der Gemeinde Völschow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern

Personen:
 Barbara Kadow (* 1943), deutsche Basketballspielerin
 Elisabeth Kadow (1906–1979), deutsche Textilkünstlerin und Pädagogin
 Gerhard Kadow (1909–1981), deutscher Maler, Grafiker und Textilkünstler
 Heinz Kadow, deutscher Leichtathletikfunktionär und -trainer
 Ilona Grunwald Kadow (* 1974), deutsche Neurobiologin und Hochschullehrerin
 Manes Kadow (1905–1960), deutscher Journalist und Bühnenautor
 Walter Kadow (1900–1923), deutscher Freikorpsler, Mordopfer, siehe Parchimer Fememord

Siehe auch:
 Kadov
 Kado
 Axel Cadow